'''Hilbert pode se referir a:

David Hilbert (1862-1943), matemático alemão;
Problemas de Hilbert, série de problemas propostos por David Hilbert em 1900;
Hilbert, cidade do Wisconsin.

Desambiguação